Erin – starożytna gaelicka nazwa Irlandii
 Érin – miejscowość we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Erin – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Ontario
Miejscowości w USA:
 Erin – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
 Erin – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
 Erin – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Houston
 Erin – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Erin (ang. Erin Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 Erin (ang. Erin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hancock
 Erin (ang. Erin Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Rice
 Erin (ang. Erin Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
 Erin (ang. Erin Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington 
Osoby:
 Erin (* 1977) – fińska piosenkarka
Erin Mielzynski – kanadyjska narciarka alpejska